Broeker ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Broeker (* 1950), ehemaliger Scientologe in den USA
 Peter Broeker (1929–1980), kanadischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bröker (Begriffsklärung)